Staringplein (Amsterdam), plein in Amsterdam
Staringplein, plein in Arnhem
Staringplein, plein in Heerhugowaard
Staringplein (Rotterdam), plein in Rotterdam
Staringplein, plein in Winterswijk